Gran Núvol de Magalhães, galàxia del Grup Local de la Via Làctia 
 Guardian News and Media, empresa editora del diari britànic The Guardian
 Museu Nacional Germànic (del seu nom en alemany Germanisches Nationalmuseum), museu a Nuremberg (Alemanya)